Серия B 1989/1990 () — 58-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 27 августа 1989 года и закончился 3 июня 1990 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1989/90 на legaserieb.it
 Серия B 1989/90 на rsssf.com

1989/1990
Футбол в Италии в 1989 году
Футбол в Италии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990